Pilha — Designação de um tipo de bateria (eletricidade)
 Pilha (informática) ou Stack — elemento de estrutura de dados
 Pilha de chamada — estrutura de dados do tipo pilha que armazena informação sobre sub-rotinas ativas de um programa de computador

Desambiguações de ciências
Desambiguações de tecnologia